Madureira pode referir-se a:

 Madureira (bairro do Rio de Janeiro) - bairro do município brasileiro do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo
 Madureira (Caxias do Sul) - bairro do município brasileiro de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul
 Madureira Esporte Clube - clube de futebol brasileiro, sediado no bairro homônimo do Rio de Janeiro
 Estação Madureira - estação de trem no Rio de Janeiro
 Blumenau Sport Club Madureira - clube de futebol sediado no município brasileiro de Blumenau, no estado de Santa Catarina
 Carlos Alberto Ferreira, conhecido por Madureira, ex-futebolista brasileiro.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes